

Origine des prénoms grecs 
Les prénoms grecs peuvent notamment être d'origine antique grecque, latine ou romaine. La majorité des prénoms provient du calendrier grec orthodoxe.

Attribution des prénoms 
On attribue traditionnellement à l'enfant le prénom de l'un de ses grands-parents. Le prénom n'est généralement utilisé qu'à partir du moment où l'enfant est baptisé. L'état civil comporte, en plus du prénom et du nom, le nom patronymique (prénom du père).

Fêtes 
Les prénoms grecs sont généralement issus du calendrier grec orthodoxe, contenant une liste de saints et leur fête correspondante. Le jour de la fête est célébré de la même façon qu'un anniversaire. La majorité des dates des fêtes sont fixes mais certaines changent chaque année.

Transcription et translittération 
La transcription des prénoms grecs peut se faire suivant la phonétique grecque moderne, sans respect de l'orthographe ou selon une translittération pouvant suivre les règles du grec ancien ou moderne.

La translittération ne se rapproche pas toujours de la prononciation mais la transcription phonétique aboutit parfois à une forme éloignée de l'orthographe du prénom. Par exemple, le prénom  (Phœbé) est translittéré en Phoíbē mais se transcrit phonétiquement en Fívi.

Pour plus de détails sur les différentes possibilités de translittération et de transcription, voir les articles ISO 843, Romanisation du grec, ainsi que le Tableau de translittération du grec, de Thomas T. Pedersen (en format PDF).

Variantes et diminutifs 
À la plupart des prénoms grecs en katharévousa (pouvant être considérée comme la forme « officielle » du prénom), correspond généralement une forme démotique ainsi que des diminutifs d'usage. La forme en katharévousa est utilisée dans les papiers officiels alors que la forme démotique ou les diminutifs sont les formes utilisées dans la vie de tous les jours.

Formes démotiques 
La forme démotique correspond à une forme dérivée, souvent par amuïssement ou par le passage d'une terminaison du grec ancien à une terminaison du grec moderne (les terminaisons masculines -ων -on, -ωρ -or -αξ -ax et 
-εύς -eús deviennent en démotique respectivement -ονας/-ωνας -onas, -ορας -oras, -ακας -akas et -έας -éas ; la terminaison féminine -ις -is devient en démotique -η -i ou -ιδα -idha). 

Par exemple :

Diminutifs 
L'emploi des diminutifs est très répandu en grec. À la plupart des prénoms grecs correspond un diminutif d'usage. Les diminutifs sont construits par la coupure d'une ou plusieurs syllabes, au début ou à la fin du prénom, aboutissant à une forme généralement en deux, voire trois syllabes. La formation des diminutifs peut se faire selon différents phénomènes, seuls ou associés les uns aux autres : 
 par aphérèse (perte de syllabes au début du nom) ; par exemple : Παναγιώτα (Panagióta) → Γιώτα (Gióta)
 par apocope (perte de syllabes à la fin du nom) ; par exemple : Νικόλαος (Nikólaos) → Νίκος (Níkos)
 par syncope (perte de syllabes à l'intérieur du nom) ; par exemple : Θεόδωρος (Theódoros) → Θόδωρος (Thódoros)
 par assimilation (propagation d’un son sur le son voisin) ; par exemple : Πηνελόπη (Pinelópi) → Πόπη (Pópi)
 par redoublement ; par exemple : Παρασκευή (Paraskeví) → Βιβή (Viví)
 par emprunt à une autre langue, notamment l'anglais ; par exemple : Βασίλειος (Vasíleios) → Μπίλης (Bílis, Billy) ; Αθανασία (Athanasía) → Νάνσυ (Nánsy, Nancy)
 par utilisation d'un autre prénom grec plus court et de sonorité similaire ; par exemple : Παρασκευάς (Paraskevás) → Πάρις (Páris)

Formes hypocoristiques 
La construction des formes hypocoristiques se fait par ajout d'un suffixe au prénom ou au diminutif du prénom, qui sont généralement :
 -άκης (-akis) ou -ούλης (-oulis) pour les noms masculins 
 -ίτσα (-itsa), -ούλα (-oula) ou -ιώ (-io) pour les noms féminins 

Exemples :

Diminutifs des hypocoristiques 
Aux formes hypocoristiques correspondent également des diminutifs, construits par la coupure de syllabes. On peut alors obtenir des diminutifs semblables pour des prénoms différents. Par exemple, Takis peut être le diminutif de Kostakis ou Panagiotakis, eux-mêmes dérivés de Konstantinos et Panagiotis.

Exemples:

Transcription des prénoms en grec 
Les prénoms dont l'origine n'est pas grecque peuvent parfois exister sous plusieurs variantes orthographiques, du fait de plusieurs transcriptions possibles pour les mêmes sons. Par exemple, David peut être écrit  (Davíd),  (Daveíd) (formes plus anciennes) ou  (Dhavídh) (forme plus récente), mais ces trois formes écrites se prononcent de la même façon en grec moderne.

Ceci est notamment dû aux changements dans la prononciation des langues au cours du temps. Ainsi le v latin (prononcé [u] puis [v] a été transcrit de différentes façons selon ses variations de prononciation : en grec ancien par  (prononcé [u]), et en grec moderne par  (prononcé [v]). Par exemple, le prénom Valentin existe sous la forme  (Oualentínos) (forme plus ancienne) ou  (Valendínos) (forme plus récente). De même, le groupe phonétique latin qui (prononcé [kʷi]) a pu être transcrit en grec par  (ky),  (koï),  (kouï), ou  (kyi).

Les transcriptions modernes des sons [b] [d] et [g] se font par  (mp, b, mb)  (nt, d, nd) et  (gk, g) (les lettres ,  et  se prononçant [v] [ð] et [ɣ] ou [ʝ] en grec moderne). Par exemple, Betty se transcrira  (Bétti).

Déclinaison des prénoms grecs 
En grec, les prénoms se déclinent comme des substantifs ; c'est-à-dire que leur terminaison se modifie suivant la fonction qu'ils exercent dans la phrase (sujet, COD, COI, etc.) 

Les prénoms masculins se terminent généralement par -ος (-os), -ης (-is) ou -ας (-as). La terminaison masculine -ων (-on) devient en démotique -ονας (-onas), -ωνας (-onas) ou -οντας (-ondas) ; la terminaison -ωρ (-or) devient -ορας (-oras) ; la terminaison -αξ (-ax) devient -ακας (-akas) ou -ακτας (-aktas).

Les prénoms féminins se terminent généralement par -η (-i), -α (-a) ou -ω (-o). La terminaison féminine -ις (-is) devient en démotique -η (-i) ou -ιδα (-idha)

Les prénoms dont l'origine n'est pas grecque ne se déclinent pas si leur terminaison ne correspond pas à une terminaison grecque déclinable. Par exemple : Ελισάβετ (Elisabeth), Μπέττυ (Betty), Αβραάμ (Abraham), Ααρών (Aaron).
	
Les prénoms masculins se déclinent suivant ces règles :

Liste des prénoms masculins

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Liste des prénoms féminins

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Sources et références 

  Εορτολόγιο Ελληνικών ονομάτων (Greek Name Days)
  Ανδρικά ονόματα στα ελληνικά (prénoms masculins en grec - wiktionnaire)
  Γυναικεία ονόματα στα ελληνικά (prénoms féminins en grec - wiktionnaire)
 L'éphéméride grec par info-grece
  BishopGregory.gr
  Liste grecque des noms de saints et leur fête (synaxarion)
  Calendrier grec des fêtes des saints (synaxarion)
  Rudolf Münsterberg : Official Names on Greek Coins

Voir aussi 
 Liste des prénoms d'origine antique

Liens externes 
  Formulaire interactif pour vérifier le genre d'un nom grec
  Εορτολόγιο Ελληνικών ονομάτων (Greek Name Days)
  Greek Name Days

Grec
Prenoms